Ordet nål har flere betydninger:

 Nål (plantedel) – nåletræers blade
 Nål (redskab) – et syredskab

Se også
 Nålebæger – en planteslægt
 Nålefisk-familien – en familie der bl.a indeholder søheste
 Nålen – en dansk film fra 1951